Termin UDPGT ima više značenja.

 Glukuronoziltransferaza, enzim
 UDP glukuronoziltransferaza 1 familija, polipeptid A1, enzim